Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1980./81. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Sudjelovalo je 15 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Dinamo Vidovci - Dervišaga i NK Jakšić su se plasirali u Slavonsku nogometnu zonu Posavska skupina zapad, a NK Mladost Treštanovci, NK Partizan Ovčare i NK Borac Kuzmica su ispali u niži rang natjecanja.

Tablica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Bešlić, Goran Đurđević, Vesna Milković, Jelenko Topić: 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi, Vidovci - Dervišaga, 2016.
  

1980-81
Slavonska Požega
1980-81 Slavonska Požega